

Integralne części wsi w Polsce 
 Lusztyk – zniesiona nazwa przysiółka wsi Ruszkowice w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice
 Lusztyk – część wsi Błaszków w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków